Hayate Racing – squadra motociclistica
 Hayate – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive
 Hayate – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
 Hayate Gekko – personaggio della serie anime e manga Naruto 
 Hayate – treno Shinkansen della linea Tōhoku Shinkansen in Giappone
 Hayate – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese affondato durante la seconda guerra mondiale